Crawford County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Crawford County (Arkansas)
 Crawford County (Georgia)
 Crawford County (Illinois)
 Crawford County (Indiana)
 Crawford County (Iowa)
 Crawford County (Kansas)
 Crawford County (Michigan)
 Crawford County (Missouri)
 Crawford County (Ohio)
 Crawford County (Pennsylvania)
 Crawford County (Wisconsin)